Славка Главина (Ново Место, 17. септембар 1926 — март 2013) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Весна || Госпођа Трпин
|-
| 1959. || Добри стари клавир || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Са друге стране || /
|-
| 1973. || Бегунац || Кметица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1985. || -{Christophoros}- || Мајка
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст || Мати
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 2013.
Словеначке глумице
Југословенски глумци